Korv kan syfta på:

 Korv – en livsmedelsprodukt
 Korv (vakt) – en beteckning på stadsvakt under 1600- och 1700-talet
 Korv Stroganoff – en svensk maträtt

Se även
 Korven
Korva – en by i Övertorneå kommun
Korvett – en typ av örlogsfartyg